Летничье — деревня района Скалица Трнавского края Словакии.

Примечания 

Округ Скалица
Трнавский край
Населённые пункты Словакии